Ровена Маклауд () — вигаданий персонаж американського містичного серіалу Надприродне, створеного компанією Warner Brothers. Могутня відьма і мати Кроулі.

Ровена Маклауд народилася в Шотландії в XVII столітті в родині шкіряника і, згідно з власним зізнанням, вона була «блідою, переляканою дівчинкою, яка пахла брудом і смертю».У 1661 році Ровена народила сина Фергуса Родеріка Маклауда. Вона розповідала дві історії про те, як завагітніла. Згідно з першою, дитина була зачата під час оргії під час зимового сонцестояння, в якій брало участь безліч чоловіків. За другою версією батьком Фергуса був багатий чоловік в шлюбі. Вона народила сина на солом'яному килимку, а коханець кинув її майже відразу після його народження. Вона була поганою матір'ю і не залишила у сина ніяких приємних спогадів. Кроулі згадував, що мати перед сном не співала йому колискову, а поїла віскі, поки він не засинав. Ровена стверджувала, що була «природною» відьмою і народилася з даром магії. Завдяки цьому, її прийняли в Великий Ковен, звідки пізніше вона була вигнана через свої методи. Глава Ковена Оліветта також стверджувала, що наявність дитини від людини, що не належала до відьом, також сприяло вигнанню. У якийсь момент мисливці почали переслідувати відьом. Тому вона була змушена покинути місто і залишити свою дитину в убогому робочому будинку. У XVIII столітті Ровена виявилася в Польщі, де її, втомлену і голодну, прихистила селянська сім'я. Згодом вона прив'язалася до Оскара — восьмирічного сина людей, які її прихистили. Хлопчик теж полюбив її і навіть назвав «тіткою Ровеною». Дізнавшись, що Оскар невиліковно хворий, вона вирішила віддячити родині за доброту і наклала на хлопчика два закляття: одне відразу зцілило його, а друге подарувало безсмертя, коли Оскар виріс. У XX столітті вона поїхала до Нового Світу і з'явилася на порозі будинку сім'ї Лафлін, що володіли древньою магією друїдів. Ровена просила навчити цієї магії, але зарозумілі Лафлін відмовилися розповісти їй свої таємниці і вигнали її з свого будинку. За кілька років до поточних подій Ровена попадається Британським освіченим, але їй вдається врятуватися, завдяки угоді з Артуром Кетчем. За умовами угоди Ровена накладає на Кетча Печать воскресіння, а Артур відпускає відьму і каже колегам, що вона мертва.

Сила і здібності 
Ровена є однією з найсильніших відьом на світі. Вона придумала безліч заклинань, дуже багато знає про магію, і вона настільки сильна, що змогла звільнитися від магічних кайданів і навіть зачарувати Кастіеля, який на той момент був серафимом (але при цьому повністю відрізаний від небес і слабкий через Метатрона).

 Магія — Ровена володіє величезною магічною силою. Її можна назвати однією з наймогутніших відьом в серіалі. Вона знає багато різних заклинань, багато з яких вона сама ж і створила.
 Викривлення реальності — може деякою мірою змінити реальність. Наприклад, перетворила Оліветті в хом'яка.
 Телекінез — може пересувати і відштовхувати предмети.
 Зцілення — зцілила Оскара і дарувала йому безсмертя.
 Величезні знання — Ровена знає дуже багато мов і заклинань.
 Довголіття — живе вже 300 років. Вона дала безсмертя Оскару.
 Відродження — Ровена помістила в себе потужну магію для відродження, яка може зцілити від усього, але діє тільки коли людина вже померла.
 Пирокинез — Ровена і раніше володіла цією здатністю, але після руйнування кайдан її сил вистачило навіть на те, щоб спалити женця.
 Астральна проєкція — змогла створити астральну копію себе без будь-яких зусиль.
 Електрокінез — в люті почала метати блискавки в Біллі.
 Телепортація — повернувши собі свою справжню силу, Ровена в одну мить опинилася за спиною Сема.
 Сприйнятливість до надприродного — після повернення могутності змогла бачити женців і спілкуватися з ними.

Слабкі сторони 

 Антивідьмовська бомба — підриває відьму або відьмака.
 Залізо блокує силу.
 Антивідьмовські кулі — можуть убити.
 Більш могутні істоти — можуть убити.
 Магічне зв'язування — магія Ровени багато років була скута заклинанням Верховної жриці Великого Ковена Оліветті, але їй вдалося знайти заклинання в Чорному гримуарі і повернути собі повну силу.
 Ловець відьом — який допоможе підкорити Ровену.
 Сем Вінчестер — мисливець, якому, за словами женця і Біллі, назначено вбити Ровену.

Цікаві факти 

 Ровена — шотландка, як і актриса , яка її грає у 32-х епізодах серіалу.
 Ровена натякала на те, що вона мала відношення до вбивства американського президента Авраама Лінкольна. Як вона сказала Сему: «Я обіцяла Лінкольну веселу ніч у театрі».
 У серії «Мамма Міа» Ровена в розмові з бізнесменом у ресторані говорить йому, що вона — зірка балету. Насправді виконавиця ролі Ровени Рут Коннелл танцювала балет і завоювала титули чемпіонки Молодшого шотландського балету і Старшого шотландського балету.
 Кроулі завжди вважав, що сам уб'є свою матір.
 Ровена була вбита Люцифером двічі в 11 і 12 сезонах; остаточно її вбиває Сем у 15-му сезоні. 
 Після смерті захоплює владу в Пеклі.

Посилання 
https://supernatural.fandom.com/ru/wiki/Ровена_МакЛауд